Jim Thorpe (Pensilvânia)
Jungle Jim

Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos